Stefan Potocki (1568–1631) – wojewoda bracławski
 Stefan Potocki (1624–1648) – starosta niżyński, wojskowy
 Stefan Aleksander Potocki (zm. 1726) – wojewoda bełski 
 Stefan Potocki (1665–1730) – marszałek nadworny koronny
 Stefan Potocki (1823–1910) – ziemianin, założyciel ordynacji dóbr Roś